Эми́ль Дами́рович Сайфутди́нов (, ; род. 26 октября 1989, Салават) — российский спидвейный гонщик. Мастер спорта России международного класса. Трёхкратный чемпион мира в командном зачёте (2018, 2019, 2020). Двукратный чемпион мира среди юниоров (2007, 2008). Стал первым российским спортсменом, получившим право участия в мировой серии Гран-При по спидвею на постоянной основе, и уже на первом этапе Гран-При стал его победителем, став одновременно самым молодым победителем этапа Гран-При.

Трижды бронзовый призёр Личного чемпионата мира по спидвею (серии Гран-При) — 2009, 2019, 2021; дважды бронзовый призёр Командного чемпионата мира по спидвею — 2012 и 2017, двукратный чемпион Европы — 2014, 2015.

Семья 
Отец — Дамир Шамилевич Сайфутдинов (20 января 1962 — 4 мая 2013) — главный тренер СК Салават, тренер сборной России.

Брат — Денис Сайфутдинов (род. 2 июня 1981), также гонщик. В 2007—2010 гг. оба брата выступали в России за один клуб (2007, 2008 — Мега-Лада; 2009, 2010 — Турбина).

Клубная карьера

В России 
Мотоспортом начал заниматься в родном городе — Салавате, в первых соревнованиях (мотокросс 65 см3) участвовал в 1998 году, однако позже сосредоточился на гаревом спидвее.
В 2001—2003 гг. участвовал в соревнованиях по спидвею в юношеском зачёте за команду «Салават», а с 2003 года начал выступать за тольяттинский клуб Мега-Лада в юношеских соревнованиях.

В 2005 году дебютировал в Командном чемпионате России по спидвею, также за Мега-Ладу. Первой гонкой стала встреча Мега-Лады с Востоком из Владивостока, в первом заезде Эмиль пришёл 4 (после Даркина, Ерошина и Каминского), а в своём следующем заезде набрал первые 2 очка чемпионата России (заезд: Даркин, Сайфутдинов, Столяров, Казионный). Гонка окончилась со счётом 58:31 в пользу Мега-Лады, Эмиль набрал 3 очка и 1 бонус в 3 заездах (0; 2*; 1).

В сезоне 2006 из-за разногласий с руководством Мега-Лады не участвовал в чемпионате, сосредоточившись на выступлениях в польской лиге. По этой причине Эмиль Сайфутдинов не участвовал в 2006 году ни в одном международном соревновании, а в России выступил только 1 раз, в КЧРЮ в составе команды «Приморье», где провёл только один заезд. На следующий год Эмиль вернулся в Тольятти.

В чемпионатах 2007 и 2008 года в составе Мега-Лады являлся лучшим гонщиком страны среди всех гонщиков-нелегионеров.

После завершения сезона 2008 Эмиль Сайфутдинов заключил контракт с балаковской Турбиной, где ему были предложены несколько лучшие условия, в составе которой и стал чемпионом России сезона 2009, вновь став лучшим гонщиком России по среднезаездному результату. Примечательно, что в сезоне 2010 официально числился гонщиком Турбины, однако из-за ряда травм и занятости в европейских лигах и международных соревнованиях не участвовал ни в личном, ни в командном чемпионате России (однако успел провести 2 гонки за «Турбину» в Украинской лиге спидвея).

В 2013 году покинул СК «Турбина» ввиду финансовых трудностей клуба и продолжил карьеру в СК «Салават». В «Салавате» спортсмен выступал 2 сезона на собственных мотоциклах и за собственный счет, чтобы, во-первых, отдать дань памяти отцу, управлявшему клубом, во-вторых, чтобы привлечь болельщиков на трибуны и привлечь внимание к молодым российским талантливым гонщикам, не получающим в России никакой поддержки".

В 2018 году Сайфутдинов подписал контракт с балаковской Турбиной.

В Европе 
На 2006—2008 года Эмиль Сайфутдинов подписал трехлетний контракт с командой польской экстралиги Полония Быдгощ, что произошло во многом из-за рекомендации шведского гонщика Андреаса Йонссона, заметившего юного российского гонщика на гонке «Большой Владивосток» в конце 2005 года. Сайфутдинов стал одним из лидеров польской команды, выступая в её составе 7 лет (2006—2012), не покидая клуб даже в те годы, когда он опускался в 1ПЛ. Однако в 2013 г. перешёл в другой клуб Экстралиги — Влукняж Ченстохова, где выступал вместе с другим известным российским гонщиком — Григорием Лагутой.

Переход Эмиля из клуба «Влукняж» в «Унибакс» перед сезоном 2014 г. обернулся скандалом: по словам Сайфутдинова, клуб задолжал ему 1 млн злотых и препятствовал переходу в «Унибакс». Руководство «Влукняжа», в свою очередь, оштрафовало спортсмена на 200 тыс. злотых за разглашение тайны контракта и нанесение ущерба репутации клуба.

В 2015 г. снова сменил клуб Экстралиги — на этот раз на «Унию Лешно», в составе которой впервые стал чемпионом Польши.

В конце 2006 года началось сотрудничество Эмиля со своим бессменным польским менеджером Томашем «Суси» Сускевичем, бывшим менеджером чемпиона мира Тони Рикардссона.

В 2007 году состоялся дебют Сайфутдинова в шведской лиге в составе клуба Масарна Авеста, с которой был заключён двухлетний контракт. Позже выступал за клубы Пиратерна Мотала, Элит Ветланда, Индианерна Кумла. В составе клуба «Элит Ветланда» трижды выигрывал Элитсерию, в 2015 г. стал лучшим гонщиком Элитсерии по СРЗ.

В 2011 году Эмиль выступал также в Британской Премьер-Лиге (за Coventry Bees) и Чешской Экстралиге (за AK Slany).

Достижения в чемпионатах России 

 Чемпионат России по спидвею среди юношей
 в личном зачёте — 1 место (2002, 2003, 2004)
 в командном зачёте — 1 место (2003, 2004), 2 место (2002)
 Чемпионат России по спидвею среди юниоров
 в личном зачёте — 1 место (2005 — стал самым молодым чемпионом за всю историю гонок в стране — в 15 лет, 2008), 2 место (2007)
 в командном зачёте — 1 место (2005), 2 место (2004, 2007), 3 место (2008)
 Чемпионат России по спидвею
 в личном зачёте — 2 место (2008), 3 место (2009)
 в командном зачёте — 1 место (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012), 2 место (2018), 3 место (2019)
 в парном зачёте — 1 место (2005, 2009), 3 место (2007)
 Кубок МФР по спидвею
 в командном зачёте — 2 место (2005)

Среднезаездный результат

Достижения на международных соревнованиях

Юниорские соревнования 
В 2005 году впервые выступил на международных соревнованиях — на Личном чемпионате Европы среди юниоров, где в полуфинале завоевал право на участие в финале, однако был дисквалифицирован с уникальной формулировкой — за недостижение минимального возраста (Эмилю на тот момент ещё не исполнилось 16 лет).
Достижения:
 ЛЧЕЮ — 5 место в полуфинале, дисквалификация (2005)
 КЧЕЮ — не участвовал
 КЧМЮ — 4 место в полуфинале (2007), 4 место в полуфинале (2008),
 ЛЧМЮ — 1 место (2007), 1 место (2008) — Эмиль стал первым в истории юниором, сумевшим выиграть два чемпионских титула.

Взрослые соревнования 

ЛЧЕ — 9 место (2013, из-за травмы смог принять участие только в 2 этапах из 4; на обоих одержал победу), 1 место (2014, 2015), 7 место (2016), 6 место (2018), 17 место (2020, 1 этап из 5 по дикой карте)
ПЧЕ — не участвовал
КЕЧ — 3 место (2007), 1 место (2008), участие в финале вне зачета (2011)
ККМ — 6 место (2007), 6 место (2008) (из-за ЛЧМЮ участвовал только в полуфинале), 4 место (2009), 5 место (2011), 3 место (2012, 2017), 7 место (2015, участвовал только в квалификации), 6 место (2016)
ЛЧМ — 3 место (2009, 2019, 2021), 15 место (2010), 6 место (2011, 2013, 2017), 5 место (2012), 8 место (2018, 2020)
Speedway of Nations — 1 место (2018, 2019, 2020)
 Гран-При Челлендж 2009 — 8 место в 1/4 финала, запасной в полуфинале (нс)

В 2011 году Эмиль Сайфутдинов первоначально входил в состав российской сборной на полуфинальную гонку в Командном Кубке мира, однако за несколько дней до гонки Эмиль отказался от участия, заявив, что не поедет на соревнование без оплаты проезда его самого и команды его механиков. Финансовых средств на это не нашёл ни клуб «Турбина», обычно финансировавший поездки своих гонщиков, ни Мотоциклетная Федерация России. В итоге в состав сборной России вошли других гонщики, сумевшие, однако, вывести команду в рейс-офф. Для участия Эмиля в рейс-оффе потребовалось личное вмешательство президента МФР Александра Лункина.

В 2012 году выиграл бронзу ККМ-2012 (предыдущий раз российские гонщики становились на пьедестал лишь в 1996 году), набрав 16 из 35 очков команды в полуфинале и 17 из 30 в финале.

В сезоне 2013 не участвовал в ККМ из-за травмы, в 2014 — из-за финансовых трудностей МФР. В 2015 участвовал в квалификации ККМ, однако пропустил полуфинал и рейс-офф из-за травмы. В 2017 в качестве капитана сборной снова привёл команду к бронзовым медалям Кубка, внеся решающий вклад в успех (11 из 18 очков команды в финале), даже несмотря на отсутствие в сборной обоих братьев Лагут.

В 2018, 2019 и 2020 гг. трижды выиграл турнир Speedway of Nations, пришедший на смену ККМ.

Участие в серии Гран-При 
В конце 2008 года Эмилю Сайфутдинову как двукратному чемпиону мира среди юниоров поступило официальное приглашение («дикая карта») принять участие в сезоне Гран-При 2009 — самого престижного спидвейного соревнования в мире — в качестве постоянного гонщика. Таким образом, начиная с 1995 года, когда была внедрена система Гран-При, Эмиль стал первым российским гонщиком, получившим право выступать в ЛЧМ на постоянной основе.

Весьма успешно для спортсмена сложился сезон 2009. Эмиль выиграл 3 этапа мировой серии Гран-При: в Чехии (Прага), Швеции (Гётеборг) и Словении (Кршко), причём победил в первом же Гран-При, в котором принимал участие (Гран-При Чехии), став при этом самым юным победителем этапа Гран-При в истории.

Запомнился Эмиль и неспортивным поведением. Так, на 5-м этапе серии (Гран-При Великобритании) Сайфутдинов после 5 заезда устроил рукопашную стычку с британцем Скоттом Николлзом, за что первый был оштрафован на 600 долларов (принеся, однако, свои извинения), а второй — на 500.

Не столь, однако, удачно сложился сезон 2010. На 3-ем этапе (Гран-При Чехии) в четвёртой серии заездов при атаке идущего третьим британца Криса Харриса Эмиль, не справившись с управлением, упал и не смог продолжить соревнования. Эмиль получил перелом плечевой кости левой руки, при том что он является левшой. Кость была скреплена титановой пластиной и шурупами.

По причине этой травмы Эмиль Сайфутдинов был вынужден пропустить 3 этапа Гран-При, вернувшись лишь к Гран-При Скандинавии, где по вине польского гонщика Томаша Голлоба он получил новую травму (вывих запястья правой руки), что и вынудило Эмиля досрочно завершить сезон.

19 октября 2010 года Конгресс FIM в Макао предоставил Сайфутдинову «дикую карту» на участие в серии Гран-При 2011.

В сезонах Гран-При 2011 и 2012 Эмиль Сайфутдинов занимал соответственно 6 и 5 места.

В сезоне 2013 после 8 из 12 этапов Гран-При являлся лидером общей классификации, однако на 9-м этапе (17 августа) уступил лидерство Таю Воффиндену, а 31 августа в матче Эксталиги получил травму в борьбе с Адрианом Медзински и Камилом Бжозовски и был вынужден закончить сезон. В результате по итогам сезона спортсмен остался на 6 месте.

Перед сезоном 2014 спортсмен был вынужден отказаться от участия в серии Гран-При из-за финансовых проблем, но в 2017 году снова вернулся в серию.

С момента возвращения первым ярким сезоном стал 2019, когда Эмиль повторил успех 2009 года, став третьим в мире. В течение сезона удалось выиграть этап в Халлставике, занять третье место в Войенсе и стать вторым в Кардиффе и Торуни. Был в борьбе за золото вплоть до последнего этапа, на котором после полуфинального заезда Бартош Змарзлик официально стал чемпионом мира, а Леон Мадсен набрал максимум очков, что позволило датчанину откинуть Эмиля на третье место.

В 2021 г. снова стал бронзовым призером серии Гран-При.

Мировая серия Гран-При

Прочие соревнования 
 Кубок Рушкевич Спорт Маркетинг — 3 место (2006, Гнезно, юниоры)
 Парный турнир Гданьска — 1 место (в паре с Кристианом Клехой в составе «Полонии Быдгощ», 2006, Гданьск)
 Критериум Асов — 2 место (2008, Быдгощ), 3 место (2009), 1 место (2010), 1 место (2011)
 Кубок «60 лет Новой Хуты» — 1 место (2009, Краков)
 Мемориал Анатолия Степанова — 2 место (2009, Тольятти), 1 место (2011)
 Корона Болеслава Храброго — 1 место (2011, Гнезно), 2 место (2012)
 Мемориал Альфреда Смочика — 1 место (2012, Лешно)
 Кубок Президента Ченстоховы — 2 место (2012, Ченстохова)
 Eurosport Speedway Best Pairs — 2 место (в паре с Григорием Лагутой и Артёмом Лагутой в составе сборной России, 2013, Торунь)
 Личный чемпионат Экстралиги — 1 место (2014, Тарнув)
 Мемориал Любоша Томичека — 1 место (2014, Прага)
 Турнир Гербовой цепи — 3 место (2016, Острув-Велькопольски)
 Золотой шлем — 1 место (2016, Пардубице)

Интересные факты 
Спидвей — не единственный вид спорта, которым занимается Эмиль Сайфутдинов. Он принимал участие в официальных соревнованиях по зимнему мотокроссу. Кроме того, ему поступало официальное приглашение принять участие в мировой серии MotoGP (шоссейно-кольцевые гонки), однако на данный момент спортсмен не выступил ни в одном из этапов.

Эмиль Сайфутдинов имеет польское гражданство. Оно было получено им весной 2009 года с целью облегчения пересечения европейских границ во время многочисленных переездов, связанных с его спортивной деятельностью. Кроме того, польское гражданство Эмиля позволяет выступать ему в польской Экстралиге как местному гонщику, обходя, таким образом, лимит на легионеров. Однако во всех международных соревнованиях Сайфутдинов по-прежнему представляет Россию.

В данное время Эмиль Сайфутдинов проживает в Санкт-Петербурге, где вместе с известным мотокроссменом Геннадием Севостьяновым является одним из руководителей детской мотошколы «Sevostyanov & Sayfutdinov».

Примечания

Ссылки 

 Статистика сезона 2009 на официальном сайте Международной федерации мотоспорта
 Официальный сайт Эмиля Сайфутдинова
 Сайт братьев Сайфутдиновых
 Эмиль Сайфутдинов на сайте мотоциклетной федерации России

Спидвей-гонщики России
Чемпионы России по спидвею
Чемпионы мира по спидвею
Гонщики Мега-Лады
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1989 году
Родившиеся 26 октября
Родившиеся в Салавате
Спортсмены Башкортостана
Спортсмены Салавата
Русские эмигранты четвёртой волны в Польше